Vox media – in linguistica, una locuzione che non possiede autonomamente un valore positivo o negativo
 Vox Media – azienda di media digitali statunitense